Con el término Getafe puede referirse a varias cosas:
Getafe, municipio de la Comunidad de Madrid, España;Getafe, municipio de la provincia de Bohol, Filipinas;Getafe Club de Fútbol, con sede en el municipio de Getafe (España);Diócesis de Getafe, localizada en el sur de la Comunidad de Madrid, España;Getafe Electric Festival''', festival de rock celebrado en Getafe (España) en 2008.